El Tecuán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tecuán, Jalisco, ort, 
 El Tecuán, Michoacán de Ocampo, ort, Penjamillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar